Terenin ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Nikolajewitsch Terenin (1896–1967), sowjetischer Wissenschaftler auf den Gebieten Photochemie und Photophysik
 Iwan Terenin (* 1982), russischer Bahn- und Straßenradrennfahrer